Esposende (gemeente), gemeente in Portugal
 Esposende (freguesia) , freguesia in Portugal